Rywalizacja mężczyzn w slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 21 stycznia na torze Fladi. Mistrzostwa świata z Voss nie obronił Amerykanin Thomas Wallisch, który nie brał udziału w tych mistrzostwach. Nowym mistrzem świata został 17 letni reprezentant Szwajcarii Fabian Bösch. Srebrny medal mistrzostw świata zdobył Australijczyk Russell Henshaw, natomiast na najniższym stopniu podium stanął Noah Wallace z USA.

Wyniki

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015